La stagione 1974-1975 è stata la settantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Manchester United, Aston Villa e Norwich City promosse in First Division 1975-1976.
  Aston Villa in Coppa UEFA 1975-1976.
  Millwall, Cardiff City e Sheffield Wednesday retrocesse in Third Division 1975-1976.

Squadra campione

Alex Stepney (40 presenze)
Martin Buchan (41)
Stewart Houston (40)
Alex Forsyth (39)
Gerry Daly (37)
Brian Greenhoff (41)
Jim McCalliog (20)
Sammy McIlroy (42)
Stuart Pearson (31)
Lou Macari (38)
Willie Morgan (34)
Allenatore: Tommy Docherty

Riserve
Tony Young (15), Steve James (13), Arnie Sidebottom (12), Steve Coppell (10), Mick Martin (8), Ron Davies (8), David McCreery (2), Arthur Albiston (2), Tommy Baldwin (2), Paddy Roche (2), George Graham (1), Jimmy Nicholl (1)

Note

Voci correlate
First Division 1974-1975
Third Division 1974-1975
FA Cup 1974-1975
Football League Cup 1974-1975
FA Charity Shield 1975

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975